Gustave Aimard (1818-1883), écrivain français ;
 Jacques Aimard de Moreton de Chabrillan (1729-1802), général français ;
 Pierre-Laurent Aimard (né en 1957), pianiste français ;
 Valérie Aimard (née en 1969), violoncelliste française, sœur de Pierre-Laurent.